Palanque est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jean-Rémy Palanque (1898–1988), historien français ;
 Nathalie Palanque-Delabrouille (née en 1970), cosmologiste française ;
 Philippe Palanque, acteur français.

Notes et références